„Nordkaperen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Nordkaperen” – torpedowiec typu Nordkaperen z lat 90. XIX wieku
 „Nordkaperen” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku
 „Nordkaperen” (S321) – okręt podwodny typu Narhvalen z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów